8-й женский молодёжный чемпионат мира по волейболу проходил с 23 по 30 июля 1995 года в Бангкоке (Таиланд) с участием 16 сборных команд, составленных из игроков не старше 20 лет. Чемпионский титул выиграла молодёжная сборная Китая.

Команды-участницы 
 Таиланд  — команда страны-организатора;
 Россия, Италия, Германия, Нидерланды, Польша — по итогам молодёжного чемпионата Европы 1994;
 Китай, Япония, Южная Корея, Тайвань — по итогам молодёжного чемпионата Азии 1994;
 Куба, Доминиканская Республика — представители NORCECA;
 Бразилия, Перу — по итогам молодёжного чемпионата Южной Америки 1994;
 Тунис — по итогам молодёжного чемпионата Африки 1994;
 Румыния — по приглашению ФИВБ.

Квалификация 
Всего для участия в чемпионате мира квалифицировались 16 команд. Кроме сборной Таиланда, представлявшей страну-хозяйку чемпионата, 12 команд преодолели отбор по итогам четырёх континентальных чемпионатов. Две путёвки получили команды NORCECA. Ещё одно место решением ФИВБ предоставлено Румынии.  

* Польша включена в число участников чемпионата вместо отказавшейся Хорватии.
** Перу включена в число участников чемпионата вместо отказавшейся Аргентины.

Система розыгрыша 
Соревнования состояли из предварительного этапа и плей-офф. На предварительной стадии 16 команд-участниц были разбиты на 4 группы, в которых играли в один круг. Победители групп напрямую вышли в четвертьфинал плей-офф. Команды, занявшие в группах 2-е и 3-е места, образовали 4 пары 1/8 финала, победители в которых также вышли в четвертьфинал. Четвертьфиналисты по системе с выбыванием определили участников финала, которые разыграли первенство.

Предварительный этап

Группа A 

23 июля
 Доминиканская Республика — Таиланд 3:0 (15:13, 15:11, 15:10); Германия — Нидерланды 3:1 (12:15, 15:10, 17:16, 15:10).

24 июля
 Нидерланды — Доминиканская Республика 3:0 (15:12, 15:4, 15:10); Германия — Таиланд 3:0 (15:7, 16:14, 15:10).

25 июля
 Германия — Доминиканская Республика 3:0 (15:6, 15:13, 15:9); Нидерланды — Таиланд 3:0 (15:5, 15:5, 15:7).

Группа В 

23 июля
 Италия — Куба 3:1 (15:2, 11:15, 15:9, 15:11); Южная Корея — Тунис 3:0 (15:2, 15:3, 15:0).

24 июля
 Южная Корея — Куба 3:2 (15:9, 11:15, 15:9, 14:16, 15:10); Италия — Тунис 3:0 (15:3, 15:3, 15:3).

25 июля
 Южная Корея — Италия 3:1 (17:16, 7:15, 15:10, 15:7); Куба — Тунис 3:0 (15:7, 15:4, 15:4).

Группа С 

23 июля
 Россия — Румыния 3:0 (15:0, 15:4, 15:10); Япония — Перу 3:0 (15:10, 16:14, 16:14).

24 июля
 Россия — Перу 3:0 (15:6, 15:3, 15:3); Япония — Румыния 3:0 (15:3, 15:6, 15:0).

25 июля
 Перу — Румыния 3:0 (15:12, 15:9, 15:3); Россия — Япония 3:2 (15:9, 9:15, 11:15, 15:5, 15:10).

Группа D 

23 июля
 Китай — Бразилия 3:2 (15:10, 9:15, 15:9, 14:16, 24:22); Польша — Тайвань 3:0 (15:9, 15:10, 15:3).

24 июля
 Китай — Польша 3:0 (15:5, 15:5, 15:9); Бразилия — Тайвань 3:0 (15:4, 15:13, 15:9).

25 июля
 Бразилия — Польша 3:1 (15:5, 13:15, 15:11, 15:5); Китай — Тайвань 3:0 (15:2, 15:6, 15:9).

Классификационные матчи 
26 июля
 Россия — Германия 3:0 (15:2, 15:12, 15:8).
 Китай — Южная Корея 3:0 (15:3, 15:6, 15:6).

Плей-офф

1/8 финала 
26 июля
 Италия — Польша 3:1 (15:7, 15:9, 8:15, 15:5).
 Нидерланды — Перу 3:1 (15:5, 7:15, 15:12, 15:13).
 Бразилия — Доминиканская Республика 3:0 (15:1, 15:9, 15:6).
 Япония — Куба 3:0 (15:7, 15:8, 15:12).

Четвертьфинал 
28 июля
 Китай — Италия 3:0 (15:7, 15:9, 15:9).
 Япония — Германия 3:1 (15:8, 14:16, 15:10, 15:7).
 Бразилия — Южная Корея 3:2 (15:12, 10:15, 11:15, 15:8, 15:13).
 Россия — Нидерланды 3:0 (15:8, 15:4, 15:10).

Полуфинал за 5—8-е места 
29 июля
 Нидерланды — Южная Корея 3:0 (15:3, 15:9, 16:14).
 Италия — Германия 3:0 (16:14, 15:8, 15:10).

Полуфинал за 1—4-е места 
29 июля
 Китай — Япония 3:0 (15:12, 15:10, 15:13).
 Бразилия — Россия 3:2 (2:15, 15:10, 15:0, 6:15, 15:6).

Матч за 7-е место 
30 июля
 Южная Корея — Германия 3:1 (15:5, 12:15, 15:9, 15:11).

Матч за 5-е место 
30 июля
 Нидерланды — Италия 3:2 (15:13, 13:15, 8:15, 15:8, 15:12).

Матч за 3-е место 
30 июля
 Россия — Япония 3:0 (16:14, 15:4, 15:11).

Финал 
30 июля
 Китай — Бразилия 3:0 (16:14, 15:12, 15:2).

Итоги

Положение команд

Призёры 
  Китай: Чжан Цзиньвэнь, Чжу Юньин, Лю Сяонин, ... 

  Бразилия: Валеска дус Сантус Менезис, Валевска Морейра ди Оливейра, Каролина де Мартини Албукерке, Фабиана Берто Белармино, Марсель Родригис, Флавия Диас ди Карвальо, ... Главный тренер — Ромеу Белтрамелли Фильо.

  Россия: Татьяна Буцкая, Елена Година, Ирина Донец, Наталья Жарова, Мария Лихтенштейн, Наталья Сафронова, Любовь Соколова, Александра Сорокина, Юлия Суханова, Елизавета Тищенко, Наталья Шигина, Лариса Яровенко. Главный тренер — Михаил Омельченко.

Индивидуальные призы 
 MVP:  Чжан Цзиньвэнь
 Лучшая нападающая:  Валеска Менезис
 Лучшая блокирующая:  Елена Година
 Лучшая связующая:  Чжу Юньин
 Лучшая в защите:  Александра Сорокина
 Лучшая на подаче:  Эллес Леферинк
 Лучшая на приёме:  Александра Сорокина
 Самая результативная:  Валеска Менезис

Примечания

Ссылки 
 Архив волейбольных результатов
 World Championships U20 1995. women.volleybox

Чемпионаты мира в Таиланде